Лазурный — название населённых пунктов в России:

 Лазурный — посёлок в составе города Инта Коми.
 Лазурный — посёлок в составе города Краснодар Краснодарского края.
 Лазурный — посёлок в Козульском районе Красноярского края.
 Лазурный — посёлок в Курском районе Курской области.
 Лазурный — посёлок в Красноармейском районе Челябинской области.

См. также 
 Лазурный Берег
 Лазурный дракон
 Лазурный зимородок
 Лазурный овсянковый кардинал
 Лазурный переулок
 Лазурный травяной попугайчик
 Лазурная
 Лазурное